Reimarikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Reimarikari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Reimarikari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 

Robotskapade Finlandförgreningar